Kung Li, kínai színésznő
 Kung Li, kínai karatézó